El término Bulldog hace referencia a varios artículos:

Raza de perro 
 El Bulldog inglés es una raza de perro originaria de Gran Bretaña.
 Antiguo bulldog inglés, perro extinto.
 Bulldog americano, perro de granja originario del sureste de los Estados Unidos.
 Bulldog Campeiro, perro de raza bulldog originario de Brasil. 
 Bulldog francés

Música 
 Bulldog (banda) es una banda de punk rock formada en 1989 en Rosario, Argentina.
 Bulldog Mansion, grupo de pop-rock coreano formado en 1999.
 Hey Bulldog, canción de The Beatles.

Automóviles 
 Aston Martin Bulldog, fue un automóvil diseñado por William Towns en 1979.
 Lanz Bulldog, modelo de tractor.

Militar 
 Bristol Bulldog, avión de caza.
 M41 Walker Bulldog, carro ligero estadounidense.
 HMS Bulldog (H91), destructor de la Royal Navy.

Dibujos animados 
 Héctor el Bulldog, compone la pequeña familia de mascotas de la Abuelita, junto con el gato Silvestre y el canario Piolín.
 Butch, el Bulldog, personaje de los cortometrajes de Pluto, actuando como su archi-enemigo.
 También es un personaje de la película de 2013 Aviones.